Sommerland kan henvise til:
 En af de forlystelsesparker hvor Sommerland indgår i navnet:
 Sommerland Sjælland ved Nørre Asmindrup på Nordvestsjælland
 Djurs Sommerland ved Nimtofte på Djursland
 Fårup Sommerland i Fårup i Nordjylland
 Sommerland Syd ved Tinglev i Sønderjylland (lukkede i 2012)
 Sommerland (Kreis Steinburg) – en by og kommune i Amt Horst-Herzhorn i Kreis Steinburg i den tyske delstat Slesvig-Holsten